Учоглан () — село в Агдамском районе Азербайджана.

В районе села располагаются ряд древних исторических памятников:

 Населённые пункты Баширтепе и Керимтепе, периода энеолит;
 Кладбищный холм, курган и населенный пункт Бёюктепе, а также населённый пункт Гачайтепе и некрополь, относящиеся к бронзовому веку;
 Населённый пункт Абыштепе — Средние века.

К северо-востоку от Учоглана находится населённый пункт Керимтепе, также относящийся к периоду энеолит.

Ссылки 
Directory of Cities and Towns in Agdam Rayonu, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Агдамского района